Tvøroyri peut désigner :
 une ville des îles Féroé ;
 une commune dont la ville de Tvøroyri est le chef-lieu.